Evi Vermandere (6 december 1995) is een Belgische actrice. Ze speelt onder meer Femke Lesaffer in de VTM-telenovelle LouisLouise en in Flikken.

Van Flikken naar LouisLouise
Vermandere speelde in de 10e (en laatste) reeks van de populaire één-reeks Flikken een gastrol in twee afleveringen. Ze speelde vooral samen met Roel Vanderstukken. Toen Roel door het afscheid van Flikken even later voor LouisLouise ging spelen, bood hij Vermandere aan en sindsdien speelt ze zijn dochter in de populaire telenovelle.

Verdere bezigheden
Naast het acteren speelt Vermandere saxofoon, traint ze voor een marathon en is ze judoka. Ze werd twee jaar op rij Belgisch kampioene in haar categorie. Als kind leerde Evi net zoals haar twee zussen, viool spelen. Ook leerde ze op heel jonge leeftijd piano. In 2013 begon ze 
te studeren aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze de opleiding Lichamelijke opvoeding & Bewegingswetenschappen volgt. Evi werkt sinds 2022 voor Sport Vlaanderen.

Vlaams acteur